La compagnia – canzone scritta da Mogol e Carlo Donida per Marisa Sannia nel 1969; dopo di lei venne interpretata da Lucio Battisti nel 1976, da Mina nel 1988, e da Vasco Rossi nel 2007
 La Compagnia – organizzazione fittizia della serie televisiva Heroes
 La Compagnia – organizzazione fittizia della serie televisiva Prison Break

Pagine correlate 
Compagnia